La Liga ACB 1993-1994 è stata la 38ª edizione del massimo campionato spagnolo di pallacanestro maschile.

La stagione si è conclusa con il Real Madrid vincitore del suo ventisettesimo titolo, e la retrocessione in LEB di Fórum Valladolid e Argal Huesca.

Risultati

Stagione regolare

Play-out

Verdetti: Fórum Valladolid e Argal Huesca retrocesse in Primera División

Playoff
TDK Manresa, Festina Andorra, Taugrés Baskonia e Cáceres Club Baloncesto si classificarono tra l'11º e il 20º posto nella stagione precedente, per questo disputarono una serie di gare di qualificazione rispettivamente contro Unicaja Polti, Elmar León, Caja San Fernando e Pamesa Valencia. Dopo queste gare, la griglia di partecipazione ai playoffe venne così modificata:

4. Festina Andorra
5. CB Estudiantes
6. Cáceres Club Baloncesto
7. Caja San Fernando
8. Unicaja Polti
9. TDK Manresa
10. Taugrés Baskonia
11. Pamesa Valencia
12. Elmar León

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
Liga ACB MVP:  Arvydas Sabonis, Real Madrid
Liga ACB MVP finali:  Arvydas Sabonis, Real Madrid

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1993
Pallacanestro nel 1994
1994